Symmes ist der Familienname folgender Personen:

 John Cleves Symmes (1742–1814), US-amerikanischer Jurist
 John Cleves Symmes junior (1779–1829), US-amerikanischer Verfechter der Theorie der hohlen Erde
 Thomas Symmes (1678–1725), Geistlicher der dritten Puritanergeneration in Neuengland

Siehe auch:
 Syms
 Simmes
 Simms